Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Thrasher''' :

 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe G renommée  et lancé en 1912 ;
 L' est un navire de l'US Navy en service lors de la Première Guerre mondiale ;
 L' est un chasseur de mines de l'US Navy de classe Redwing en service lors de la guerre froide.

Voir aussi 
 

Thrasher